Paleta (ofici), persona que es dedica com a ofici a la construcció d'edificis
 Paleta d'obrar, eina per aplicar i manejar el morter i l'argamassa formada per una làmina metàl·lica de forma triangular subjectada per un mànec 
 Palet o paleta, plataforma de fusta, plàstic o altres materials, per facilitar el moviment de càrregues.
 Paleta (informàtica), conjunt de colors disponibles per a ser reproduïts en una pantalla de visualització de dades, com a part d'un programari o sistema operatiu
 Paleta de Tehenu o Paleta de les Ciutats objecte predinàstic egipci on es presenta una batalla en la qual es conquereixen ciutats líbies
 Paleta de Narmer, trobada per Quibell el 1897 al santuari de la voltor Nekhbet de El-Kab 
 Derbi Paleta, nom amb què es coneixia als Països Catalans el ciclomotor Derbi Antorcha durant les dècades de 1960 i 1970
 Pallet Town, Pueblo Paleta en espanyol, poble d'origen del protagonista dels videojocs Pokémon